Никола́й Ива́нович Андре́ев:
 Андреев, Николай Иванович (1792—1870) — русский мемуарист, отец драматурга А. Н. Андреева. Участвовал в войнах 1812—1814 гг.
 Андреев, Николай Иванович (в монашестве Назарий; 1865—1940) — деятель обновленчества и григорианства, епископ Русской православной церкви, епископ Енисейский и Красноярский.